Název Šibeniční vrch odkazuje k místu, kde stála šibenice a prováděly se popravy oběšením. Tímto jménem se označují mnohé kopce a návrší (seřazeno dle nadmořské výšky):

 Šibeniční vrch (Děčín) (157 m n. m.) – pahorek na západním úpatí Stoličné hory s ruinou Starokatolického kostela
 Šibeniční vrch (Strachotín) (196 m n. m.) – vrch u Hustopeč, okres Břeclav
 Šibák (228 m n. m.) – návrší u Lysé nad Labem
 Šibeniční vrch (Mikulov) (238,3 m n. m.) – vrch při státní hranici v Pavlovských vrších, jižně od Mikulova v okrese Břeclav
 Šibeniční vrch (Bitozeves) (253 m n. m.) – návrší u Bitozevsi, okres Louny
 Šibeniční vrch (Žleby) (263 m n. m.) – návrší u Žleb, okres Kutná Hora
 Šibeniční vrch (Jestřebí) (267 m n. m.) – návrší u Jestřebí, okres Česká Lípa
 Šibeniční vrch (Doksy) (281 m n. m.) – vrch v Doksech, okres Česká Lípa
 Šibeniční vrch (Hlinka) (291 m n. m.) – návrší u obce Hlinka, okres Bruntál
 Šibeniční vrch (Dolní Kounice) (297 m n. m.) – vrch u Dolních Kounic, okres Brno-venkov
 Šibeník (Most) (320 m n. m.) – návrší v Mostu
 Šibeniční vrch (Jizerská tabule) (337 m n. m.) – vrch u Bělé pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav
 Šibeniční vrch (Vilémov) (352 m n. m.) – návrší u obce Vilémov, okres Havlíčkův Brod
 Šibeniční vrch (Blíževedly) (353 m n. m.) – návrší u obce Blíževedly, okres Česká Lípa
 Šibeniční vrch (Úherce) (355,1 m n. m.) – vrch v Plzeňské kotlině, severovýchodně od Úherců v okrese Plzeň-sever
 Šibeniční vrch (Stod) (380 m n. m.) – vrchol v Merklínské pahorkatině, na jihovýchodním okraji Stodu v okrese Plzeň-jih
 Šibeniční vrch (Šluknovská pahorkatina) (386 m n. m.) – návrší ve Varnsdorfu v okrese Děčín
 Šibeniční vrch (Vranov nad Dyjí) (cca 390 m n. m.) – návrší se zbytky zdí u Vranova nad Dyjí, okres Znojmo
 Šibeniční vrch (Benešov) (391 m n. m.) – návrší u Benešova
 Šibeniční vrch (Krupka) (403 m n. m.), též Galgenberg, místo v lese nad Krupkou, okres Teplice
 Šibeniční vrch (Klatovy) (415 m n. m.) – vrch v Klatovech. Přes vrchol vede ulice Ke Spravedlnosti.
 Šibeniční vrch (Unhošť) (415 m n. m.) – návrší u Unhošti, okres Kladno
 Šibeniční vrch (Mnichovice) (430 m n. m.) – návrší v Mnichovicích se stejnojmenným skiareálem, okres Praha-východ
 Šibeniční vrch (Bechyně) (433 m n. m.) – návrší u Bechyně, okres Tábor
 Šibeniční vrch (Mašťov) (435 m n. m.) – vrch u Mašťova, okres Chomutov
 Šibeniční vrch (Veselí nad Lužnicí) (446 m n. m.) – návrší u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
 Šibeniční vrch (Horšovský Týn) (459 m n. m.) – návrší se stejnojmennou rozhlednou, u rozhledny se nachází též základy kostela Panny Marie Lurdské
 Šibeniční vrch (Milešov) (460 m n. m.), též Šibeník, vrch u Milešova, okres Příbram
 Šibeniční vrch (Staré Buky) (467 m n. m.) – vrch u Starých Buků, okres Trutnov
 Šibeniční vrch (Stříbro) (472 m n. m.) – vrch u Stříbra, okres Tachov
 Šibeniční vrch (Krásný Les) (476 m n. m.) – vrch v katastru obce Krásný Les, východně od obce Damice, okres Karlovy Vary
 Šibeniční vrch (Doupovské Hradiště) (485 m n. m.) – vrch u Doupovského Hradiště, okres Karlovy Vary
 Šibeniční vrch (Nové Strašecí) (487 m n. m.) – návrší v Novém Strašecí, okres Rakovník
 Šibeniční vrch (Vrchlabí) (498 m n. m.) – vrch ve Vrchlabí, okres Trutnov
 Šibeniční vrch (Loket) (498 m n. m.) – vrch u Lokte, okres Sokolov
 Šibeniční vrch (Povrly) (504 m n. m.) – vrch u zříceniny hradu Blansko, okres Ústí nad Labem
 Šibeniční vrch (Želiv) (506 m n. m.) – vrch u Želivi, okres Pelhřimov
 Šibeniční vrch (Bor) (507 m n. m.) – vrch u Boru s vyhlídkovou věží, okres Tachov
 Šibeniční vrch (Strakonice) (510 m n. m.) – vrch u Strakonic

 Šibeniční vrch (Skapce) (539,1 m n. m.) – vrch ve Stříbrské pahorkatině, severně od Skapců v okrese Tachov
 Šibeniční vrch (Mutěnín) (552 m n. m.) – vrch u Mutěnína, okres Domažlice
 Šibeniční vrch (Lesná) (556 m n. m.) – návrší u Lesné, okres Pelhřimov
 Šibeniční vrch (Radostín nad Oslavou) (560 m n. m.) – návrší u Radostína nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
 Šibeniční vrch (Příbram) (562 m n. m.) – návrší v Příbrami
 Šibeniční vrch (Liberk) (582 m n. m.) – vrch severně od Liberku v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Šibeniční vrch (Libavá) (586 m n. m.) – návrší u Libavé, okres Olomouc
 Šibeniční vrch (Lužické hory) (590 m n. m.) – dvojvrcholový hřbet jižně od Horního Podluží v okrese Děčín
 Šibeniční vrch (Písečné) (604 m n. m.) – vrch u Slavonic, okres Jindřichův Hradec
 Šibeniční vrch (Humpolec) (604 m n. m.) – návrší u Humpolce, okres Pelhřimov
 Šibeniční vrch (Orlické hory) (606 m n. m.) – vrch jihozápadně od Mladkova, okres Ústí nad Orlicí
 Šibeniční vrch (Polička) (615 m n. m.) – vrch u Poličky, okres Svitavy
 Šibeniční vrch (Valeč) (619 m n. m.) – vrch u Valče, okres Karlovy Vary
 Šibeniční vrch (Bečov nad Teplou) (629 m n. m.) – vrch u Bečova nad Teplou s pozůstatky bývalého popraviště, na který vede naučná stezka, okres Karlovy Vary
 Šibeniční vrch (Teplice nad Metují) (632 m n. m.) – návrší u Adršpachu, okres Náchod
 Šibeniční vrch (Jistebnice) (632 m n. m.) – návrší u Jistebnic, okres Tábor
 Šibeniční vrch (Přimda) (637 m n. m.) – vrch u Přimdy, okres Tachov
 Šibeniční vrch (Toužim) (653 m n. m.) – návrší u Toužimi, okres Karlovy Vary
 Šibeniční vrch (Kraslice) (653 m n. m.) – návrší u Kraslic, okres Sokolov
 Šibeniční vrch (Krajková) (666 m n. m.) – vrch v katastru obce Krajková, jižně od Oloví, s kaplí Nejsvětější trojice, okres Sokolov
 Šibeniční vrch (Třešť) (666 m n. m.) – vrch v Brtnické vrchovině, jihovýchodně od Třešti v okrese Jihlava
 Šibeniční vrch (Šumavské podhůří) (681 m n. m.) – vrch u Prachatic
 Šibeniční vrch (Dolní Dvořiště) (691 m n. m.) – návrší u Dolního Dvořiště, okres Český Krumlov
 Šibeniční vrch (Vysoké nad Jizerou) (692 m n. m.) – návrší u Vysokého nad Jizerou, okres Semily
 Šibeniční vrch (Malšín) (737 m n. m.) – vrch u Malšína, okres Český Krumlov
 Šibeniční vrch (Přídolí) (738 m n. m.) – vrch u Přídolí, okres Český Krumlov
 Šibeniční vrch (Kašperské Hory) (805,1 m n. m.) – vrch ve Svatoborské vrchovině, západně od Kašperských Hor v okrese Klatovy
 Šibeniční vrch (Janské Lázně) (809 m n. m.) – vrch u Janských Lázní, okres Trutnov
 Šibeniční vrch (Výsluní) (811 m n. m.) – návrší u Výsluní, okres Chomutov

Dále se tímto názvem označuje:

 Šibeniční vrch (Olomouc), též Šibeník či Galgenberg, vrch s pevností ve čtvrti Nová Ulice ve městě Olomouc

Reference